Le designazioni di Bayer n Puppis e N Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

n Puppis (HD 60584)
N Puppis (HD 65551)